Slate Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Slate Island (Florida)
 Slate Island (Maine)
 Slate Island (Massachusetts)

Slate Islands ist der Name folgender Inselgruppen:

in Kanada:
 Slate Islands (Ontario)

in Großbritannien:
 Slate Islands (Schottland)